Salvaleón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Salvaleón (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Salvaleón (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar